Chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Brusago, frazione di Bedollo (provincia di Trento)
Chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Frosini, frazione di Chiusdino (provincia di Siena)